Симбирская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в границах Ульяновской области. Объединяет Симбирскую, Барышскую и Мелекесскую епархии.

История 
Симбирская митрополия была образована решением Священного Синода Русской православной церкви 26 июля 2012 года.

Главы митрополии 
 Прокл (Хазов) (26 июля 2012 — 23 марта 2014)
 Зиновий (Корзинкин) (24 марта 2014 — 30 мая 2014) , митрополит Саранский
 Феофан (Ашурков) (30 мая 2014 — 13 июля 2015)
 Анастасий (Меткин) (13 июля 2015 — 30 августа 2019)
 Иосиф (Балабанов) (30 августа 2019 — 25 августа 2020)
 Лонгин (Корчагин) (с 25 августа 2020 года)

Состав 
Митрополия включает в себя 3 епархии:

Барышская епархия 
Включает в себя районы: Базарносызганский, Барышский, Инзенский, Николаевский, Павловский, Радищевский и Старокулаткинский.
Епархиальные центры: Барыш и Инза.

Правящий архиерей: Епископ Барышский и Инзенский Филарет (Коньков).

Мелекесская епархия 
Включает в себя: город Димитровград (Мелекесс), районы Мелекесский, Новомалыклинский, Сенгилеевский, Старомайнский, Тереньгульский и Чердаклинский.
Епархиальные центры: Димитровград и Чердаклы.

Правящий архиерей: Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор (Исаев).

Симбирская епархия 
Включает в себя: города Ульяновск (Симбирск) и Новоульяновск, районы Вешкаймский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Новоспасский, Сурский, Ульяновский и Цильнинский.
Епархиальные центры: Ульяновск и Новоспасское.

Правящий архиерей: Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин (Корчагин).

СМИ 
 Газета «Православный Симбирск» выходит с 13 декабря 1996 года.

Примечания

Ссылки 
 Симбирская митрополия на сайте Патриархия.Ru
 Официальный сайт Симбирской митрополии
 Симбирская митрополия в Открытой православной энциклопедия «Древо»

 
Митрополии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Появились в 2012 году в России
2010-е годы в Ульяновской области
2012 год в религии